

Onomastica
Clemens – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Clemente

Persone
Adelaide Clemens – attrice australiana
Barry Clemens – cestista statunitense
Brian Clemens – sceneggiatore e produttore televisivo britannico
Christian Clemens – calciatore tedesco
Josef Clemens – vescovo cattolico tedesco
Jozef Božetech Clemens – pittore, scultore, inventore e naturalista slovacco
Kellen Clemens o Klemens – giocatore di football americano statunitense
Kurt Clemens – calciatore tedesco
Mathias Clemens – ciclista su strada, ciclocrossista e pistard lussemburghese
Roger Clemens – giocatore di baseball statunitense
William Clemens – regista e montatore statunitense